Déchet précieux (titre original ) est le onzième épisode de la série télévisée américaine de   créée par Joss Whedon. C'est le premier de trois épisodes qui n'avaient pas été diffusés lors de la première diffusion de la série par la Fox.

Résumé 
L'« épouse » de Mal, Saffron, le convainc de l'aider à voler un objet précieux, mais l'équipage du   soupçonne une trahison.

Production

Écriture 
Ben Edlund et Jose Molina ont été les principaux scénaristes de cet épisode.

Casting 
 Christina Hendricks
 Franc Ross
 Dwier Brown

Réalisation 
L'épisode est réalisé par Vern Gillum.

Réception

Critiques 

Noel Murray et Donna Bowman en ont fait une critique.

Thèmes et analyses

Lien externe

Notes et références

Références

Bibliographie 
 

Épisode de Firefly